Gajusz Terencjusz Warron – konsul rzymski
 Marek Terencjusz Warron – uczony i pisarz rzymski
 Warron Atacyński (Publius Terentius Varro Atacinus) – poeta rzymski